Kuhn-Insel ist der deutsche Name folgender nach Franz Kuhn von Kuhnenfeld benannter Inseln:
 Kuhn Ø vor der Ostküste Grönlands
 Kuhn-Insel (Franz-Josef-Land) im russischen Archipel Franz-Josef-Land